Edu peut désigner :

Pseudonyme 
 Edu (1947-), Eduardo Antunes Coimbra, footballeur brésilien.
 Edu (1949-), Jonas Eduardo Américo, footballeur brésilien.
 Edu (1978-), Eduardo Cesar Daud Gaspar, footballeur brésilien.
 Edu (1979-), Luís Eduardo Schmidt, footballeur brésilien.
 Edu (1981-), Eduardo Gonçalves de Oliveira, footballeur brésilien
 Edu Dracena (1981-), Eduardo Luis Abonizio Souza, footballeur brésilien
 Chinedu Obasi (1986-), appelé parfois Edu, footballeur nigérian

Patronyme 
 Maurice Edu (1986-), footballeur américain

Autre 
 Edu, une zone de gouvernement local au Nigeria

Homonymie de pseudonyme